Pjaca ima više značenja:
 Pjaca (Alesandrija)
 Pjaca (Bergamo)
 Pjaca (Bolcano)
 Pjaca (Breša)
 Pjaca (Kuneo)
 Pjaca (Imperija)
 Pjaca (La Specija)
 Pjaca (Parma)
 Pjaca (Sijena)
 Pjaca (Trento)
 Pjaca (Verona)
 Pjaca (Vičenca)